Il singolare del torneo di tennis Bratislava Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore David Škoch che ha battuto in finale Gustavo Kuerten 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Jérôme Golmard (primo turno)
 Ján Krošlák (secondo turno)
 Lionel Roux (quarti di finale)
 Filippo Messori (primo turno)

 Gustavo Kuerten (finale)
 Thierry Guardiola (secondo turno)
 Patrik Fredriksson (quarti di finale)
 Tomas Nydahl (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bratislava Challenger 1996